Hokejový turnaj v rámci Asijských zimních her 2003 se konal od 30. ledna do 7. února 2003 na stadionech v Hačinohe (muži) a v Misawě v prefektuře Aomori v Japonsku. Turnaje mužů se zúčastnilo šest týmů, které byly rozděleny do dvou skupin po třech, kde se hrálo každý s každým. První dva týmy z obou skupiny postoupily do play-off, které začínalo semifinále. Třetí týmy z obou skupin sehrály o zápas o páté místo. Vítězství si připsali domácí hráči Japonska před hráči Kazachstánu, Číny a Jižní  Koreje. V ženách se účastnilo pět týmů, hrály v jedné skupině každý s každým a rozdělily si medaile v pořadí Kazachstán, Japonsko a Čína.

Výsledky a tabulky

Muži

Základní skupiny

Semifinále

Finále a zápasy o umístění

Ženy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky
 Japonský hokej
 Japonský hokej

Asijské zimní hry 2003
Lední hokej na asijských zimních hrách
Lední hokej v roce 2003
Lední hokej v Japonsku
Sport v Hačinohe
Sport v Misawě